

Pessoas
Archie Manning
Darren Manning
Edward Manning
Eli Manning
Elias James Manning
Frankie Manning
Patrick Manning
Peyton Manning
Russ Manning
Taryn Manning
Tom Manning
Wayne Eyer Manning

Localidades
Manning (Alta Áustria)
Manning (Carolina do Sul)
Manning (Iowa)

Outros
3698 Manning
Fórmula de Manning
Recordes e prêmios de Peyton Manning

Desambiguações de sobrenomes